

Localidades

Saint-Maur (Cher)
Saint-Maur (Gers)
Saint-Maur (Indre)
Saint-Maur (Jura)
Ou ainda:
Saint-Maur-des-Bois, no departamento de Manche
Saint-Maur-des-Fossés, no departamento de Val-de-Marne
Saint-Maur-sur-le-Loir, no departamento de Eure-et-Loir
Saint Maurus ((Francês) Maur, (Italiano) Mauro, (Portugês) Amaro)

Desambiguações de topônimos